Курносая гадюка () — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, обитающая в Европе, большей частью на Пиренейском полуострове. Видовое латинское название дано в честь французского зоолога Фернана Латаста (1847—1934).

Описание 
Взрослые особи обычно до 60 см длиной, включая хвост; но могут достигать 75 см. Самцы длиннее чем самки. Единственная в Испании и Португалии гадюка, имеющая на носу маленький мягкий рог. В том случае, когда кончик носа змеи вздёрнут, её легко спутать с гадюкой асписовой — в таких случаях в первую очередь смотрят на происхождение — ареал обеих видов пересекается очень незначительно. Узор на спине у этих двух видов также как правило отличается, и гадюка курносая имеет более узкий носовой щиток, а также как правило имеет большее количество чешуек в выступающей части морды (4 и более по сравнению 2—3 у другого вида). Тело гадюки относительно крепкое; голова широкая, треугольной формы, покрыта маленькими чешуйками, за исключением больших щитков над глазами и иногда большого щитка в передней части. Обычно два ряда (но иногда и три) маленьких чешуек между глазами и большими щитками образуют верхнюю губу. Как правило, на спине имеются 21 (реже 19; ещё реже 23) чешуйки.

Окраска обычно сероватая, коричневатая, иногда с оранжевым либо красноватым оттенком. Рисунок на спине постоянный — как правило неопределенная или зигзагообразная полоса с темными краями. Вертикальные полосы либо закруглённые пятна часто присутствуют по бокам, но как правило, слабо выражены. Брюхо сероватое либо черноватое, покрытое светлыми либо тёмными пятнами, реже с красноватым оттенком; хвост с нижней стороны часто бывает несколько красным либо жёлтым.

Распространение 
Гадюка курносая распространена в южной части Пиренейского полуострова — Португалии, большей части Испании, а также в северо-западной части Африки (Марокко, Алжир, Тунис).

Образ жизни 
Предпочитает сухие, солнечные места; обитает на высоте вплоть до 2800 метров над уровнем моря. Как правило, живёт в холмистой местности выше 800 метров над уровнем моря. Встречается в горных районах, широколиственных лесах и их опушках, лесных вырубках, вдоль оград и каменных заборов, реже в песках, включая прибрежные дюны. Как и другие гадюки, активна может быть в любое время, но в жаркие дни предпочитает вести ночной образ жизни. Питается в основном мелкими млекопитающими, но иногда ящерицами, другими змеями, реже птицами, земноводными и насекомыми. Молодые змеи ловят ящериц и насекомых. Самки, обычно рожающие не каждый год, выносят 4—9 детёнышей 15—21 см длиной. Половая зрелость у молодых самок достигает при длине 30—40 см. Укус змеи болезненный, но не смертелен для здорового человека.

Фото

Примечания

Литература 
 E. Nicholas Arnold, Denys W. Ovenden. 2002. Reptilies and Amphibians of Europe. Princeton University Press. ISBN 0-691-11413-7

Настоящие гадюки
Пресмыкающиеся Европы
Животные, описанные в 1878 году
Латаст